No One est le terme anglais pour personne.

Groupes 
 No_oNe, duo franco-belge
 No One, groupe

Albums 
No One, album du groupe de métal Chicago

Chansons 
 No One, chanson d’Alicia Keys.
 No One, chanson de 2 Unlimited
 No One, chanson d'Aly & AJ

Voir aussi 
 No One Is Innocent, groupe français